WU peut désigner :
le code AITA de l'ancienne compagnie aérienne chinoise Wuhan Airlines
la société Western Union.

Voir aussi 
Wu

Homonymie